Submerge est un film de Sophie O'Connor sorti en 2013.
 Submerge est un album du groupe japonais Coaltar of the Deepers sorti en 1998.
 Submerge Distribution est une entreprise de distribution discographique américaine.
 Submerge Recordings est un label de musique électronique américain.